Здесь представлена статистика чемпионата Европы по футболу 2012 года, проходившего в городах Польши и Украины с 8 июня по 1 июля 2012 года.

Бомбардиры

Автоголы 
  Глен Джонсон

Вратари

Голы 
 Общее количество голов: 76 (из них 3 с пенальти и 1 автогол).
 Средняя результативность: 2,45 гола за игру.
 Первый гол:  Роберт Левандовский в матче Польша — Греция.
 Последний гол:  Хуан Мата в матче сборных Испании и Италии.
 Первый автогол:  Глен Джонсон в матче Швеция — Англия.
 Лучшие бомбардиры:  Алан Дзагоев,  Марио Гомес,  Марио Манджукич,  Криштиану Роналду,  Марио Балотелли,  Фернандо Торрес
 Дублей: 9.
 Первый дубль:  Алан Дзагоев в матче Россия — Чехия.
 Самый результативный матч: Германия — Греция — 4:2.
 Самая результативная сборная:  Испания — 12 голов.
 Самая нерезультативная сборная:  Ирландия — 1 гол.

Наказания 
 Общее количество предупреждений: 123.
 Первое предупреждение:  Сократис Папастатопулос на 35-й минуте матча Польша — Греция.
 Общее количество удалений за две жёлтых: 2.
 Первое удаление за две жёлтых карточки:  Сократис Папастатопулос на 44-й минуте матча Польша — Греция.
 Общее количество прямых удалений: 1.
 Первое прямое удаление:  Войцех Щенсный на 68-й минуте матча Польша — Греция.
 Наибольшее количество наказаний:  Италия — 16 жёлтых карточек.
 Наименьшее количество наказаний:  Дания,  Германия — по 4 предупреждения.
 Общее количество фолов: 887.
 Среднее количество фолов за матч: 28,62.
 Наибольшее количество фолов:  Португалия — 91.
 Наименьшее количество фолов:  Нидерланды,  Украина — по 31.
 Самая грубая команда: Хорватия — 20,33 фола за матч.
 Самая аккуратная команда: Германия — 9,8 фола за матч.

Пенальти 
 Всего назначено пенальти: 4.
 Реализовано: 3.
 Первый назначенный пенальти: судья матча Польша — Греция Карлос Веласко Карбальо в ворота команды Польши за фол последней надежды.
 Первый отражённый пенальти: Пшемыслав Тытонь в матче Польша — Греция.
 Первый забитый пенальти: Димитриос Салпингидис в матче Германия — Греция.

Сводная статистика

Примечания